«Тайга» — внедорожное транспортное средство, амфибия. Создан на Ирбитском мотоциклетном заводе с двигателем от мотоцикла «Урал». В настоящее время не выпускается.

Технические характеристики 
 Кузов — несущий, сварной из стального листа;
 Размеры, мм:
длина – 4100;
ширина – 2250;
дорожный просвет – 330 мм. 
 Подвеска колёс — жёсткая;
 Колёсная формула — 6х6;
 Двигатель — бензиновый, оппозитный, двухцилиндровый, OHV, 650 сс, 32 л. с., жидкостное охлаждение (принудительное), электростартер;
 Трансмиссия — КПП: механическая, 4-х ступенчатая с передачей заднего хода; I-3,60; II-2,28; III-1,71; IV-1,3; З. Х.-4,2
 Колёсный редуктор — (2-х ступенчатый, понижающий)
 Цепной привод колес (раздельный, по «бортам»)
 Тормозная система — с гидроприводом, с расположением тормозных дисков на выходных валах колёсного редуктора;
 Рулевое управление — поворот осуществляется посредством торможения колес одного из «бортов» (по аналогии с гусеничной техникой)
 Шины — 36х20-16" низкого давления
 Максимальная скорость:
 по шоссе — 40 км/ч
 на плаву — 2 км/ч
 Грузоподъёмность — 400 кг
 Ёмкость топливного бака — 70 литров;
 Запас хода по дороге - 280 км;

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт производителя
 Вездеход «Тайга» на сайте oppozit.ru

Вездеходы